Chatterbox – film del 1936 diretto da George Nichols Jr.
Chatterbox – film del 1943 diretto da Joseph Santley
Chatterbox – cortometraggio del 2012 diretto da Derek Milton